Новосёлово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 24 км, до центра муниципального образования Пеганово — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Пеганово, Немоново, Елакино.

По переписи 2002 года население — 7 человек.

Примечания

Ссылки 
 Новоселово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района